Глухий губно-м'якопіднебінний проривний — приголосний звук, що існує в деяких мовах. У Міжнародному фонетичному алфавіті записується як ⟨k͡p⟩.

Приголосні звуки
Глухі приголосні
Проривні приголосні